Francesco Battaglia – architetto
Francesco Battaglia (fl. sec. XVIII) – politico